Malans puede hacer referencia a: 

 Malans, comuna francesa de Alto Saona.
 Malans, comuna francesa de Doubs.
 Malans, comuna suiza del cantón de los Grisones.